Een verkeersweg:
 N188 (België)
 N188 (Frankrijk)
 N188 (Nederland), zie Provinciale weg 188
 N188 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing